Robert « Robbie » Brady, né le  à Dublin, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain à Preston North End.

Biographie

En club 

Le , Brady est transféré définitivement à Hull City où il signe un contrat de trois ans et demi.
Le , Brady s'engage pour trois ans avec Norwich City. Il prend part à 62 matchs avec le maillot des Canaries et inscrit sept buts avant de quitter Norwich lors du marché des transferts hivernal de . Le , Brady s'engage pour trois ans et demi avec le Burnley FC.

En sélection 
Le , il honore sa première sélection en A lors du match amical face à Oman. Il se distingue en marquant un but et en délivrant deux passes décisives (victoire 4-1).

Il est sélectionné par Martin O'Neill pour faire partie de l'équipe irlandaise à l'Euro 2016 en France.

Statistiques

Palmarès

En club 
  AFC Bournemouth
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2022.

Distinction personnelle 
 Trophée FAI du meilleur joueur irlandais de l'année en 2016.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international irlandais
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Hull City AFC
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Burnley FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Preston North End FC
Naissance en janvier 1992
Naissance à Dublin